Příjmení Kinsey nese více různých osobností:

 Alfred Charles Kinsey (1894–1956) – americký psycholog, biolog a etolog
 Angela Kinsey (* 1971) – americká herečka
 Dan Kinsey (1902–1970) – americký atlet, sprinter